Gamma (Γ γ) es la tercera letra del alfabeto griego. 

El término gamma también puede referirse a:

Gama (apellido), apellido familiar.

Física
Rayos gamma, un tipo de radiación electromagnética.

Astronomía
Astronomía de rayos gamma, el estudio astronómico del cosmos a través de los rayos gamma 
Brote de rayos gamma, destellos de rayos gamma asociados a explosiones extremadamente energéticas en galaxias distantes.
Gamma (satélite), observatorio espacial construido por la Unión Soviética y Francia,  dedicado a la observación en el espectro de radiación gamma.

Quìmica
Gamma (unidad de masa), el nombre de una unidad de medida que se utiliza como sinónimo de microgramo (1 mcg o µg = 1 γ). 

Biología y medicina
Cámara gamma, dispositivo de captura de imágenes, comúnmente utilizado en medicina nuclear. 
Cuchillo Gamma, aparato usado para tratar tumores cerebrales mediante la administración de radiación gamma.
Gamma globulina, un tipo de globulina ubicada en el plasma sanguíneo.
Interferón gamma, proteína que interviene en el sistema inmunitario.

Matemáticas
Distribución gamma, en estadística, una distribución de probabilidad continua.
Función gamma, función que extiende el concepto de factorial a los números complejos.
Función gamma incompleta.
Función q-gamma, generalización de la función gamma ordinaria.
Función gamma elíptica, generalización de la función q-gamma.

Tecnología
Corrección gamma, usada en la corrección de imágenes de monitores y televisores.

Personas
Erich Gamma, informático suizo.
Yoshito Sugamoto, de nombre artístico Gamma, luchador profesional japonés.

Otros usos
Lancia Gamma, modelo de automóvil.
Gamma Ray, banda de Power metal del norte de Alemania
Cuadrante Gamma, uno de los cuadrantes galácticos en el universo ficticio de Star Trek.
Agencia Gamma, agencia fotográfica de prensa francesa.